Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2016 probíhala v polovině srpna 2016. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwanský sesterský pár Chao-čching a Jung-žan Čanových, který dohrál v semifinále na raketách Mirzaové se Strýcovou.

Turnaj představoval první profesionální událost od rozpadu nejlepší světové dvojice, tvořené prvními hráčkami žebříčku WTA Martinou Hingisovou a Saniou Mirzaovou, které nastoupily s novými spoluhráčkami. Obě předchozí partnerky se proti sobě postavily ve finálovém duelu.

Vítězem čtyřhry se stal sedmý nasazený indicko-český pár Sania Mirzaová a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal švýcarsko-americké turnajové sedmičky Martinu Hingisovou s Coco Vandewegheovou výsledkem 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a při prvním společném startu neztratily v průběhu turnaje žádný set. Bodový zisk Mirzaové vůči Hingisové znamenal, že se v následné aktualizaci žebříčku WTA z 22. srpna 2016 osamostatnila na jeho čele.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (finále)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (semifinále)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  'Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2016